hutnik – zawód
 Hutnik – osiedle w Głogowie

Kluby sportowe:
 Hutnik Kraków
 Hutnik Warszawa
 Hutnik Szczecin
 Hutnik Trzebinia